Keysville (Géorgie)
 Keysville (Virginie)

Homonymie de localités aux États-Unis